Онис (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 75,42 км². Население — 797 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Sitio web oficial del ayuntamiento de Onís 

Муниципалитеты Астурии